ŠKF iClinic Sereď (celým názvem: Športový klub futbalu iClinic Sereď) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Sereď v Trnavském kraji. Založen byl v roce 1914 pod názvem Seredský ŠK. Hřištěm klubu je stadion ŠKF Sereď s kapacitou 5 800 míst. Klubové barvy jsou bílá a černá.

Sté výročí klubu v roce 2014 oslavil ve 2. slovenské lize ve skupině Západ.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1914 – Seredský ŠK (Seredský športový klub)
 195? – TJ Slavoj Sereď (Telovýchovná jednota Slavoj Sereď)
 1966 – TJ Hutník Sereď (Telovýchovná jednota Hutník Sereď)
 ŠKF Sereď (Športový klub futbalu Sereď)
 2018 – ŠKF iClinic Sereď (Športový klub futbalu iClinic Sereď)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1962–1965: Krajský přebor – sk. Západ
 1965–1967: Divize E
 1967–1976: Krajský přebor – sk. Západ
 1976–1978: Divize E
 1978–1981: Divize – sk. Západ
 1981–1993: 2. SNFL – sk. Západ
 1993–1994: 3. liga – sk. Západ
 1994–1995: 4. liga 
 1995–1997: 5. liga  – sk. Jihozápad
 1997–1999: 4. liga  – sk. B
 1999–2001: 4. liga  – sk. Trnava
 2001–2002: 5. liga  – sk. Jih
 2010–2011: 3. liga 
 2011–2014: 3. liga – sk. Západ
 2014–2017: 2. liga – sk. Západ
 2017–2018: 2. liga
 2018–: 1. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil klubu, transfermarkt.co.uk 
 Profil klubu  na Weltfussballarchiv.com 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1914
Sport v Seredi